Plieninger ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Plieninger (1868–1954), deutscher Paläontologe
 Hans Plieninger (1914–1984), deutscher Chemiker
 
 Tobias Plieninger (* 1971), deutscher Landnutzungswissenschaftler und Professor für Sozial-ökologische Interaktionen in Agrarsystemen